Ženská čtyřhra Guangzhou International Women's Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do deblové soutěže kantonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Monique Adamczaková a Jessica Mooreová,, jehož členky nestartovaly společně. Adamczaková se rozhodla zúčastnit paralelně hraného Toray Pan Pacific Open 2019 v Ósace. Spoluhráčkou Mooreové se stala Dalila Jakupovićová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Guarachové s Olmosovou.

Vítězem se stal čísnko-německý pár Pcheng Šuaj a Laura Siegemundová, který ve finále zdolal chilsko-mexickou dvojici Alexa Guarachiová a Giuliana Olmosová po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly debutovou společnou trofej. Šuaj, která v Kantonu triumfovala počtvrté, vybojovala dvacátý třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Siegemundovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Tuan Jing-jing /  Jang Čao-süan (semifinále)
  Aleksandra Krunićová /  Lidzija Marozavová (semifinále)
  Ellen Perezová /  Sabrina Santamariová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2019
WTA Tour 2019